Сергей Дмитриевич Николаев (7 января 1952, г. Москва, РСФСР, СССР — 5 марта 2019, Москва, Россия) — советский и российский учёный, специалист в области текстильного производства, доктор технических наук, профессор, ректор Московского текстильного института (2002—2012)

Биография 
Родился Сергей Дмитриевич в семье рабочих. По окончании школы в 1969 году поступил в Московский текстильный институт, после окончания которого оставлен аспирантом на кафедре ткачества.

 1977 г. — защита кандидатской диссертации на соискание учёной степени кандидата технических наук.
 1978 г. — ассистент кафедры ткачества.
 1978—1982 гг. — начальник отдела международного научно-технического сотрудничества.
 1981 г. — доцент кафедры ткачества.
 1989 г. — защита докторской диссертации на соискание учёной степени доктора технических наук.
 1989—2009 гг. — заведующий кафедрой ткачества.
 1990—1992 гг. — декан механико-технологического факультета.
 1992—1993 гг. — проректор по учебной работе.
 1993—2000 гг. — проректор по научной работе.
 2002—2012 гг. — ректор.

Женат, двое детей: сын и дочь.

Награды, премии 
 Премия Президента Российской Федерации в области образования (за 2003 год)
 Премия Правительства РФ в области науки и техники (2008, 2011)
 Почётный работник высшего профессионального образования Российской Федерации
 Знак «Изобретатель СССР»
 Медаль «850 лет Москвы»
 Заслуженный деятель науки Российской Федерации

Основные достижения, труды 
Автор более 600 научных работ, из них ‒ 8 учебников для студентов вузов по основным специальным дисциплинам, 9 монографий, имеет 6 авторских свидетельств и 10 патентов.
Под его научным руководством защищено 6 докторских и 32 кандидатских диссертаций.

 Председатель секции химической технологии экспертного совета по химии ВАК РФ.
 Член комитета лёгкой промышленности Торгово-промышленной палаты РФ.
 Академик Российской инженерной академии.
 Член редакции журнала «Известия вузов. Технология текстильной промышленности».
 Член секции лёгкой промышленности Комиссии по присуждению Премий Правительства России в области науки и техники.
 Заместитель председателя головного совета Минобразования РФ по технологии материалов текстильной промышленности.
 Эксперт Республиканского исследовательского центра экспертизы Министерства промышленности, науки и технологий РФ.
 Член Оргкомитета Всероссийского конкурса на лучшую научную работу студентов по естественным, техническим и гуманитарным наукам Минобразования РФ.

Книги, научные труды 
Учебники
 Проектирование ткацких фабрик: учебное пособие для вузов / П. В. Власов, А. А. Мартынова, С. Д. Николаев и др.; под ред. П. В. Власова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: Лёгкая и пищевая промышленность, 1983. — 304 с.
 Ерохин, Ю. Ф. Проектирование и технология изготовления тканых изделий / Ю. Ф. Ерохин, С. Д. Николаев, Т. Ю. Карева. — Иваново: ИГТА, 2006. — 207 с.
 Оников, Э. А. Проектирование технологических процессов ткацкого производства (Проектирование технологии тканей): учебник для студентов вузов по направлению подготовки 260700 «Технология и проектирование текстильных изделий» / Э. А. Оников, С. Д. Николаев. — Москва: Информ-Знание, 2010. — 327 с.

Монографии
 Интеллект современного предприятия: монография / С. Д. Николаев, А .В. Зайцев, Й. Крафт и др. М.: ИД «Комсомольская правда», 2010. — 252 с.
 Особенности переработки арамидных нитей и пряжи в ткачестве: монография / С. С. Юхин, С. Д. Николаев, И. В. Рыбаулина. — М.: МГУДТ, 2015. — 174 с. — ISBN 978-5-87055-291-0

Примечания

Ссылки 
 Некролог на сайте университета
 Некролог на сайте ИГПУ
 Некролог в журнале «Материалы и технологии»
 Статья на сайте rusperson.com
 [famous-scientists.ru/1160 Биография на сайте «Известные учёные»]

Персоналии по алфавиту
Родившиеся в 1952 году
Родившиеся 7 января
Умершие 5 марта
Умершие в 2019 году
Учёные СССР
Учёные России
Преподаватели Московского государственного текстильного университета имени А. Н. Косыгина
Выпускники Московского государственного текстильного университета имени А. Н. Косыгина
Преподаватели Российского государственного университета имени А. Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство)